La Société des avions Henri & Maurice Farman, fue una empresa aeronáutica francesa creada por los hermanos Henri, Richard y Maurice Farman. Tuvieron gran éxito fabricando aviones para la Primera Guerra Mundial. Tras la nacionalización de las empresas en Francia, pasaron a ser parte de la Société Nationale de Constructions Aéronautiques du Centre (SNCAC).

Historia 
En 1907 Henri Farman adquiere su primer avión, a Gabriel Voisin e inicia trabajos de mejora de la aeronave; como resultado se le conoce como Farman I o Voisin Farman I. En 1908 rediseña el aeroplano con la colocación de alerones, tras la visita de los hermanos Wright a París. Esto da inicio a una breve colaboración entre Farman y Voisin.

Los hermanos Voisin fabrican un segundo aeroplano incluyendo las modificaciones de los Farman (el que se denomina Farman II), pero cuando lo venden a Lord Brabazon, genera el enojo de los Farman, quienes inician su propia empresa.

Inicialmente separan los desarrollos según el autor, los desarrollos de Henry llevan el prefijo HF, los de Maurice el prefijo MF. Posteriormente se unifica todo con el prefijo F.

En 1911 instalan una fabrica en Boulogne-Billancourt. Durante la Primera Guerra Mundial dedican sus esfuerzos a la fabricación de aeroplanos de observación y bombarderos.

Con la finalización del conflicto, es necesario la reconversión de diseños.